332 км, 332-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

332 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Семиглавый Мар (эксп.) — Илецк-I, Казахстанская железная дорога. Код 665410.
 332 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Жана-Семей — Дегелен, Казахстанская железная дорога. Код 709641.

332 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Московская область). Код 192624.
 332 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 225230.

 332 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 070220.
 332 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 810137.

332 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 458823.
 332 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 462424.